Tussenpersoon
Makelaar
Commissionair